Die Abkürzung TR4 steht für
 Tomb Raider IV: The Last Revelation, ein Spiel der Tomb-Raider-Reihe
 Sockel TR4, einen Prozessorsockel für Ryzen-Threadripper-Prozessoren von AMD
 Triumph TR4, ein Auto der Marke Triumph
 , eine Rasse der Pilzart Fusarium oxysporum f. sp. cubense
 TR 4, ein Digital-Großrechner von  Telefunken

TR04